Az Football Club Halifax Town egy 2008-ban létrehozott fél-profi angol labdarúgócsapat. Az 1911-ben alapított és azóta eladósodott Halifax Town AFC jogutódja. A National League North, az angol hatodosztály tagja.

Története

Sikerei 
 Hetedosztályú bajnok: 2010–11
 Nyolcadosztályú bajnok: 2009–10
 FA Trophy győztes: 2016
 West Riding County Cup győztes: 2013

Játékoskeret 
Frissítve: 2020. június 5.

Szezonok

Híresebb játékosok 
  Jamie Vardy

Menedzserek 

 Jim Vince (2008. július 2.-2009. április 9.)
 Nigel Jemson (2009. április 9.-2009. április 25.)
 Neil Aspin (2009. április 28.-2015. szeptember 17.)
 Gareth McClelland (2015. szeptember 17.-2015. október 1.) megbízott
 Darren Kelly (2015. október 1.-2015. november 17.)
 Jim Harvey (2015. november 17.-2015. december 22.) megbízott
 Jim Harvey (2015. december 22.-2016. május 24.)
 Billy Heath (2016. május 24.-2018. január 31.)
 Jamie Fullarton (2018. március-2019. július 15.
 Steve Nichol és Nathan Clarke (2019. július 15.-2019. július 24.)
 Pete Wild (2019. július 24.-)

Statisztikák 

Legnagyobb nézőszám:
8 042 néző a Bradford City elleni FA-Kupa mérkőzésen 2014. november 9-én.

Legkisebb nézőszám:
295 néző a Retford United elleni Ligakupa találkozón 2008. április 93-án.

Legnagyobb átlag nézőszám:
1 631 néző a 2010–11-es szezonban.

Leghosszabb nyeretlen bajnoki sorozat:
8 mérkőzés (2015. április 11. - 2015. augusztus 18.)

Legnagyobb arányú győzelem:
8–1, Ossett Town (2011. január 18.), Hinckley United (2013. március 5.), Ossett Albion (2016. november 8.)

Legnagyobb arányú vereség:
0–7, a Grimsby Town elleni mérkőzésen 2015. október 13-án.

Fordítás

Jegyzetek

Források 
 Hivatalos honlap
 SkySports
 soccerway
 fussballzz

Angol labdarúgócsapatok
2008-ban alapított labdarúgócsapatok